Каймановы Острова на зимних Олимпийских играх 2010 представлял один горнолыжник. Каймановы Острова впервые в своей истории участвовали в зимних Олимпийских играх.

Результаты соревнований

Горнолыжный спорт 

 Спортсменов — 1
Первым спортсменом в истории Каймановых Островов, который принял участие в зимних Олимпийских играх, стал горнолыжник Доу Трэверс, который при этом одновременно являлся и членом национальной сборной по регби. На этапах Кубка мира лучшим достижением в карьере Трэверса являлось 36-е место, завоёванное в 2009 году в слаломе. В Ванкувере Доу выступил в гигантском слаломе. После первой попытки Трэверс занимал 75-е место из 89-и финишировавших спортсменов. По итогам второй попытки Трэверсу удалось немного подняться в таблице и занять итоговое 69-е место.

Примечания

Ссылки 
 Состав сборной на sports-reference.com  

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
2010-е годы на Каймановых Островах